Ви́ктор Па́нченко: Панченко, Виктор Вячеславович (род. 1963) — советский и российский футболист, функционер.